Autopsie Vol. 2 est la deuxième mixtape du rappeur français Booba, sortie le 22 janvier 2007 sur le label Tallac Records. Elle s'est vendue à environ  exemplaires.

Listes des pistes

Classement

Certifications

Références 

Album musical sorti en 2007
Mixtape de Booba
Album publié par Tallac Records